Wallenburg ist Familienname folgender Personen:
 Anton von Wallenburg († 1596), Abt des Klosters Kamenz
 Carl Marcus Wallenburg (* 1973), deutsch-schwedischer Logistikwissenschaftler
 Jakob von Wallenburg (1763–1806), österreichischer Orientalist und Diplomat

Wallenburg bezeichnet folgende Orte:
 Wallenburg (Miesbach), Ortsteil von Miesbach, Bayern

Wallenburg ist Name folgender Bauwerke:
 Schloss Wallenburg, Schloss im gleichnamigen Ort bei Miesbach, Bayern
 Burg Wallenburg, Burgruine mit Turm in Trusetal, Thüringen
 Burgstelle Wallenburg, abgegangene Burg bei Dürbheim, Baden-Württemberg